Casino Royale (roman), de originele roman van Ian Fleming die in 1953 uitkwam.

Films 
Casino Royale (1954), de televisiefilm met Barry Nelson in de rol van James Bond.
Casino Royale (1967), een Britse bioscoopfilm die als parodie op James Bond werd gemaakt met David Niven in de rol van James Bond.
Casino Royale (2006), de officiële verfilming van de originele roman met Daniel Craig in de rol van James Bond.
Casino Royale (soundtrack)

Televisie 
Casino royale (televisieprogramma), een Belgisch televisieprogramma
Casino royaal, een Nederlands televisieprogramma gepresenteerd door Kees Tol

Casino's 
Casino Royale, een casino op Sint Maarten
Casino Royale, een merk van casino's op cruiseschepen van Royal Caribbean International